Castro Alves, o poeta baiano.
Castro Alves (Bahia), município brasileiro e baiano.
Teatro Castro Alves, casa de espetáculos em Salvador.
Cidade Castro Alves, um bairro da Zona Leste da cidade de São Paulo.
Jardim Castro Alves, um bairro da Zona Sul da cidade de São Paulo.
ABC de Castro Alves, livro de Jorge Amado.

Desambiguação